Di seguito la lista completa dei Codici ISO 639-3 (lettere C,D, ed E)

C 

Codici ritirati

D 

Codici ritirati

E 

Codici ritirati

Note

Collegamenti esterni 
 

Standard ISO